In 1982 werd de vierde editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Praia, Kaapverdische Eilanden. Op dit toernooi won het elftal van Guinee door in de finale het thuisland Senegal te verslaan met 3–0. Mali werd derde omdat zij in de troostfinale het thuisland Kaapverdië versloegen met 2–1.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1982
Voetbal in Kaapverdië
Sportevenement in Kaapverdië